

Cinema 
La mano strisciante (The Crawling Hand o Don't Cry Wolf) – film del 1963 diretto da Herbert L. Strock

Musica 
Don't Cry Wolf – album dei London del 1986 
 Don't Cry Wolf – singolo dei The Damned del 1997, dall'album Music for Pleasure